Челанский — фамилия. Известные носители:

 Челанский, Людвик (1870—1931) — чешский композитор и текстолог.
 Челанский, Фома (ок. 1200—1265) — итальянский писатель XIII века, писавший по-латыни.